Ке́ннет (Ке́нни) Макле́йн (; ) — шотландский футболист, полузащитник клуба «Норвич Сити» и сборной Шотландии.

Клубная карьера 
Маклейн — воспитанник клубов «Абердин», «Рейнджерс» и «Сент-Миррен». В 2009 году Кенни для получения игровой практики на правах аренды выступал за «Арброт» из Второго дивизиона Шотландии. Летом 2010 года Маклин вернулся в «Сент-Миррен». 16 октября в матче против «Гамильтон Академикал» он дебютировал в шотландской Премьер лиге. 29 октября 2011 года в поединке против «Сент-Джонстона» Кенни забил свой первый гол за «Сент-Миррен». В начале 2015 года Маклин перешёл в «Абердин». 7 февраля в матче против «Росс Каунти» он дебютировал за новую команду. 2 августа в поединке против «Данди Юнайтед» Кенни забил свой первый гол за «Абердин».

В начале 2018 года Маклейн перешёл в английский «Норвич Сити», но на полгода был оставлен в аренде в «Абердине». 4 августа в матче против «Бирмингем Сити» он дебютировал за новую команду в Чемпионшипе. 23 февраля 2019 года в поединке против «Бристоль Сити» Кенни забил свой первый гол за «Норвич Сити». По итогам дебютного сезона Маклейн помог клубу выйти в элиту. 9 августа в матче против «Ливерпуля» он дебютировал в английской Премьер-лиге.

Международная карьера 
24 марта 2016 года в товарищеском матче против сборной Чехии Маклейн дебютировал за сборной Шотландии. 24 марта 2019 года в отборочном матче xемпионата Европы 2020 против сборной Сан-Марино он забил свой первый гол за национальную команду.

Голы за сборную Шотландии

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока  на сайте «Норвич Сити» 

Футболисты Шотландии
Игроки сборной Шотландии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Шотландии по футболу
Игроки ФК «Сент-Миррен»
Игроки ФК «Арброт»
Игроки ФК «Норвич Сити»
Игроки ФК «Абердин»